Barkers Crossroads bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barkers Crossroads (Georgia)
 Barkers Crossroads (Virginia)